Mistrzostwa Świata w Badmintonie 2018 – 24. edycja mistrzostw świata w badmintonie. Zawody zostały rozegrane w dniach 30 lipca – 5 sierpnia w Nankinie w prowincji Jiangsu. Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach.

Terminarz 
Źródło:

Medaliści

Wyniki

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Tabela medalowa

Polacy 
Na mistrzostwach Polskę reprezentowało troje badmintonistów w dwóch konkurencjach, którzy już w pierwszych rundach pożegnali się z zawodami. W grze pojedynczej mężczyzn Adrian Dziółko w dwóch setach przegrał z Duńczykiem Rasmusem Gemke 11–21, 6–21. Podobnie było z Miłoszem Bochatem i Adamem Cwaliną, którzy przegrali 19–21, 11–21 z Chińczykami Han Chengkai i Zhou Haodong.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw 
 Mistrzostwa na stronie BWF

Przypisy 

Mistrzostwa świata w badmintonie
2018 w badmintonie
badminton
Badminton w Chinach
2018 w Chinach